The Birthday Party (stuk), een toneelstuk van Harold Pinter
diverse films, waaronder:
The Birthday Party (1931), animatiefilm van Burt Gillett met Mickey en Minnie Mouse
The Birthday Party (1968) van William Freedman met Robert Shaw en Patrick Magee, filmbewerking van het stuk van Harold Pinter
The Birthday Party (1987) van Kenneth Ives met Joan Plowright en Harold Pinter, televisiebewerking van het stuk van Harold Pinter
The Birthday Party (2009), korte film van Veronique Doumbe met Michelle Turner, Louis Stancil en Kaiah Capers
 The Birthday Party (band), een Australische newwaveband
 The Birthday Party (Gong), een album van Gong
 The Birthday Party (ER), een aflevering van ER